

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Lipowina – część wsi Roszowice w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Lipowina – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo

Zobacz też 
 Lipowa, Lipowa Góra, Lipowe, Lipowica, Lipowiec, Lipowo, Lipowy Dwór